Bernt Olsson kan syfta på bland andra:  

 Bernt Olsson (1929–2013), svensk litteraturvetare
 Bernt Olsson (född 1934), svensk politiker